John Hawkes (1899-1990) est un joueur de tennis australien.
 John Hawkes (1915-2007), est un botaniste britannique
 John Hawkes (1925-1998) est un écrivain américain.
 John Hawkes (né en 1959) est un acteur américain.

Voir aussi 
Hawkes